Europacupfinalen i fotboll 1970 spelades mellan Feyenoord, Nederländerna, och Celtic, Skottland, den 6 maj på San Siro i Milano. 

Celtic tog ledningen i 30:e minuten efter ett mål av vänsterbacken Tommy Gemmill, men Feyenoords mittback Rinus Israel kvitterade bara minuter senare på en frispark. Trots stor dominans från Feyenoord stod sig ställningen 1–1 i halvtid samt efter full tid.

Feyenoord vann till slut finalen med 2–1 efter ett mål på tilläggstid i 117:e minuten av Ove Kindvall.

Se även 
 Europacupen i fotboll 1969/1970

Referenser

Noter 

1970
Internationella fotbollstävlingar i Spanien
Sportevenemang i Milano
Milano under 1900-talet
1970 i Italien
Fotbollssäsongen 1969/1970
Celtic FC
Feyenoord